Nordlund ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Nordlund († 2013), schwedischer TV-Produzent und Moderator
 Johan Filip Nordlund (1875–1900), schwedischer Massenmörder
 Roger Nordlund (* 1957), finnischer Politiker der Provinz Åland
 Solveig Nordlund (* 1943), schwedische Regisseurin
 Tina Nordlund (* 1977), schwedische Fußballspielerin
 Willfred Nordlund (* 1988), norwegischer Politiker